Altenbernheim steht für:

 Oberaltenbernheim
 Unteraltenbernheim